Karl von Schon ist der Name folgender Personen:

* Karl von Schon (General, 1765) (1765–1818), preußischer Generalmajor
 Karl von Schon (General, 1791) (1791–1872), preußischer Generalmajor